Лейхтер () — прізвище.

Відомі носії 

 Карл Лейхтер (1902—1987) — радянський естонський музикознавець.
 Отто Лейхтер (1897—1973) — австрійський політик-соціаліст і журналіст.
 Фред Лейхтер (нар. 1943) — американський технік, заперечувач Голокосту.
 Ервін Лейхтер (1902—1973) — німецько-аргентинський музикознавець.